Deutonura  — род коллембол из семейства из Neanuridae и надсемейства Neanuroidea (Poduromorpha).

Классификация 
Известно около 50 видов. Встречаются в Северном полушарии (Аляска, Канада, Гренландия, Европа, Северная и Восточная Азия). Коллемболы рода Pronura относятся к семейству Neanuridae, к надсемейству Neanuroidea из подотряда Poduromorpha (или отряда).

 Семейство Neanuridae (типовой род — Neanura MacGillivray, 1893)
 Подсемейство Neanurinae Börner, 1901
 Триба Neanurini
 Род Deutonura

Список видов 

Это один из крупнейших родов семейства.

 Deutonura abietis (Yosii, 1969)

 Deutonura albella (Stach, 1921) Szeptycki, A & Weiner, WM in Razowski J, 1990:20

 Deutonura alduidensis Arbea JI, 1987, n.n.
 Deutonura alticola (Stach, 1951:36)
 Deutonura anophthalma (Massoud & Thibaud, 1968)
 Deutonura arbeai Lucianez & Simon, 1996
 Deutonura atlantica Deharveng, 1981
 Deutonura balsainensis (Simón, 1978)
 Deutonura benzi Traser, G, Thibaud, J-M et Najt, J, 1993:221
 Deutonura betica (Deharveng, 1979) Dallai, R, [1984]:444
 Deutonura binatuber (Lee, 1974)
 Deutonura caerulescens Deharveng, 1982
 Deutonura caprai Dallai, R, [1984:1984]:456
 Deutonura carinthiaca Deharveng, 1982
 Deutonura centralis (da Gama, 1964)
 Deutonura coiffaiti Deharveng, 1979
 Deutonura conjuncta (Stach, 1926) Gruia, 1969
 Deutonura czarnohorensis Deharveng, 1982
 Deutonura decolorata (da Gama & Gisin in Gisin, 1964:391):391
 Deutonura deficiens Deharveng, 1979
 Deutonura deficiens meridionalis Deharveng, 1979
 Deutonura deficiens sylvatica Deharveng, 1982
 Deutonura deharvengi Arbea, JI et Jordana, R, 1991:100
 Deutonura dextra (Gisin, 1954)
 Deutonura ezomontana (Yosii, R, 1972:82)
 Deutonura fodinarum (Yosii, R, 1956:45)
 Deutonura frigida (Yosii, 1969)
 Deutonura gisini Deharveng, 1982

 Deutonura granatuberis (Lee, 1974)

 Deutonura gurreae Lucianez & Simon, 1996

 Deutonura ibicensis (Ellis, 1974)

 Deutonura igilica Dallai, R, [1984:1984]:451

 Deutonura ilvatica Dallai, R, [1984:1984]:449

 Deutonura inopinata Deharveng, 1979

 Deutonura insularis Deharveng, 1982

 Deutonura leei Deharveng, L et Weiner, WM, 1984:19

 Deutonura luberonensis Deharveng, 1982

 Deutonura mirabilis Deharveng, 1987

 Deutonura monticola (Cassagnau, P, 1954:33)
 Deutonura oglasicola Dallai, R, [1984:1984]:453
 Deutonura phlegraea (Caroli, 1912) Cassagnau, 1979, t.t.
 Deutonura phlegraea implena Stach, 1938 in litt
 Deutonura picea (Yosii, 1969)
 Deutonura plena (Stach, J, 1951:68) Szeptycki, A & Weiner, WM in Razowski J, 1990:20
 Deutonura provincialis Deharveng, 1979

 Deutonura quinquesetosa Deharveng, 1982

 Deutonura selgae Deharveng, 1979

 Deutonura similis Deharveng, 1979

 Deutonura sinistra (Denis, 1935) Dallai & Malatesta in Calderini, 1995:6

 Deutonura sp. Deharveng, L, Hamra-Kroua, S et Bedos, A, 2007:57

 Deutonura stachi (Gisin, 1952) Szeptycki, A & Weiner, WM in Razowski J, 1990:20

 Deutonura sylviae Dallai, R, [1984:1984]:446

 Deutonura urbionensis Deharveng, 1979

 Deutonura vallespirensis Deharveng, 1982

 Deutonura weinerae Deharveng, 1982

 Deutonura yoshiiana Deharveng, L et Weiner, WM, 1984:21

Примечания

Литература 
 Hopkin, Stephen P. (1997): The Biology of the Collembola (Springtails): The Most Abundant Insects in the World. Музей естествознания (Лондон). PDF fulltext
 Haaramo, Mikko (2008): Mikko’s Phylogeny Archive — Collembola. Version of 2008-MAR-11. Retrieved 2008-JUL-11.
 Börner, C. 1901. Zur Kenntnis der Apterygoten-Fauna von Bremen und der Nachbardistrikte. Beitrag zu einer Apterygoten-Fauna Mitteleuropas. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen, XVII. Band, Heft 1, Mai 1901, p. 1-141.
 Salmon, J. T. 1964. «An Index to the Collembola, Volume 1», Royal Society of New Zealand, Bulletin No.7, Wellington, p. 1-144.

Ссылки 
 Список видов Коллембол

Неануриды
Роды коллембол